Ulen ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ulen (Indiana)
 Ulen (Minnesota)
 Ulen Township (Clay County, Minnesota)

Ulen ist der Familienname folgender Personen:
 Ronald Ulen, US-amerikanischer Opern-, Lied- und Konzertsänger in der Stimmlage Bariton
 Thomas Ulen (* 1946), US-amerikanischer Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Uhlen